Johannes Clausen var navnet på to samtidige danske teologer:

 Johannes Clausen (biskop) (1830-1905) – biskop i Århus
 Johannes Clausen (præst) (1832-1908) – ven af Vilhelm Beck
 Johannes Clausen (maler) (1855-1927) – maler, dekoratør